Кемпер-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Кемпер.

Состав кантона 
В состав кантона входят центральные и восточные кварталы города Кемпер.

Политика 

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют член совета города Эрге-Габерик Мари-Пьер Жан-Жак (Marie-Pierre Jean-Jacques) (Разные левые) и вице-мэр города Кемпер Матьё Стервину (Matthieu Stervinou) (Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер